Termin MDP ima više značenja.

 Membranska dipeptidaza, enzim
 Medronska kiselina, metilen difosfonat